Военно-воздушные силы Кот-д'Ивуара () — вид войск Вооружённых Сил Республики Кот-д’Ивуар. Ранее именовались как Группа воздушного транспорта и связи Кот-д’Ивуара (). В 2004 году технопарк ВВС страны, состоящий из двух самолётов Су-25 и пяти вертолётов, был полностью уничтожен.

История 
После получение независимости от Франции в 1960 году, Кот-д’Ивуар подписал с бывшей метрополией ряд двусторонних оборонных соглашений, согласно которым французские военные должны были подготовить лётный состав и поставить боевые самолёты. Поставки авиатехники начались в 1961 году с трёх самолётов Douglas C-47 и семи MH.1521 Broussard. На 1979 год ВВС Кот-д'Ивуара имели только один транспортный и один связной самолёты. Первыми реактивными самолётами в ВВС страны стали шесть Alpha Jet CI, приобретённые в октябре 1980 года. Впоследствии ещё один был куплен в 1983 году.

Во время гражданской войны 2002—2007 годов правительство Л. Гбагбо активно использовало ВВС против повстанческих сил. 4 ноября 2004 года президент Гбагбо приказал возобновить воздушные налёты по повстанцам. 6 ноября ивуарийский Су-25 по ошибке разбомбил французскую базу близ города Буаке, убив девять французских солдат и американского рабочего, перепутав их с повстанцами. В ответ французские войска совершили нападение на аэропорт Ямусукро, уничтожив два Су-25 и три вертолёта Ми-24, ещё два военных вертолёта были ими сбиты над Абиджаном. Через час после нападения на лагерь французская армия установила контроль над аэропортом Абиджана и запросила подкрепления с базы в Габоне. Президент Гбагбо обвинил Францию в поддержке повстанцев.

В 2005 году, несмотря на эмбарго СБ ООН на оказании военной помощи и поставки оружия в Кот-д’Ивуар, для восстановления военно-воздушных сил страны тайно прибыла группа из 10 авиатехников из Белоруссии и Украины.

На 2007 году, по информации Aviation Week & Space Technology, в эксплуатации находились шесть летательных аппаратах: один Ан-32, один Cessna 421, два вертолёта Eurocopter SA 365 Dauphin, один VIP-самолёт Gulfstream IV и один вертолёт Ми-24. Кроме того, Deagel.com сообщил о двух штурмовиках МиГ-23. Однако не все летательные аппараты находятся в исправном состоянии.

В 2011 году в нарушении санкций ООН в страну были поставлены три вертолёты Ми-24, что вызвало международный скандал. Как предполагается, поставки велись из Белоруссии, однако данная информация не была доказана. Последняя поставка для ВВС Кот-д’Ивуара осуществила Болгария в июне 2018 года, продав два транспортных самолётов Ан-26Б.

Униформа и эмблемы  
Эмблемой ВВС служит изображение пчелы и двух крыльев. Эмблему эту носят на тулье фуражки и на погонах повседневной формы, иногда на груди над правым карманом. Национальных знаков для пилотов в Кот-д’Ивуаре нет, вместо этого обычно носят французские, марокканские или тех стран, где получили лётное образование.

Авиапарк

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Ivoirian Air Force (Force Aerienne de Cote d'Ivoire — FACI)

Вооружённые силы Кот-д’Ивуара
Военно-воздушные силы по странам
Воинские части и формирования, созданные в 1960 году